

Geografia

Bethune (Carolina do Sul)
Bethune (Colorado)

Béthune, comuna de Pas-de-Calais
Rio Béthune

Desambiguação